Esta é uma lista de títulos nobiliárquicos estrangeiros concedidos a brasileiros.

Para efeitos práticos, consideram-se aqui "brasileiros" aqueles nascidos após 1822, quando D. Pedro I do Brasil declara a independência do Brasil e institui uma ordem nobiliárquica distinta da portuguesa; ou os que, à mesma data, renunciaram sua naturalidade estrangeira em detrimento à brasileira.

Observações
 A lista adota como padrão as normas ortográficas vigentes da língua portuguesa, mesmo que a escrita dalguns títulos difira dos topônimos associados que por ventura mantiveram a antiga grafia.

Ver também
Nobreza do Império do Brasil
Arquivo Nobiliárquico Brasileiro
Cartório de Nobreza e Fidalguia

Ligações externas
Títulos concedidos pela Santa Sé a brasileiros
Associação da Nobreza Histórica do Brasil

 
Titulos Nobiliarquicos